Критична точка — точка на фазовій діаграмі в координатах (p, T), в якій лінія співіснування фаз обривається.
 Критична точка — аргумент функції при якому її градієнт дорівнює нулю.
 «Критична точка» — телепрограма журналістських розслідувань на телеканалі ТРК Україна, виходить з вересня 2007 року.
 Критична точка конфлікту — певний момент в розвитку конфлікту, що характеризується щонайвищою інтенсивністю конфліктних взаємодій.